FAD (aanvalsgeweer), een vuurwapen
 Flavine-adenine-dinucleotide, een co-enzym